Шайн — еврейская фамилия.

Известные носители 
 Шайн, Борис Моисеевич (род. 1938) — советский и американский математик, заслуженный профессор.
 Шайн, Григорий Абрамович (1892—1956) — советский астроном, педагог, академик АН СССР.
 Шайн, Пелагея Фёдоровна (1894—1956) — советский астроном, преподаватель.
 Шайн, Сандра (род. 1981) — венгерская порноактриса.

См. также 
 Шайна
 Шейн